A címvédők, Bob Bryan és Samantha Stosur a negyeddöntőben estek ki a későbbi győztesekkel szemben. A döntőben a bahamai Mark Knowles és a német Anna-Lena Grönefeld 7–5, 6–3-ra múlta felül az indiai Lijendar Pedzs és a zimbabwei Cara Black párosát.

Kiemeltek 
Mindegyik kiemelt páros a második körben kezdte meg a szereplést.

  Lijendar Pedzs /  Cara Black (döntő)
  Bob Bryan /  Samantha Stosur (negyeddöntő)
  Marcin Matkowski /  Lisa Raymond (harmadik kör)
  Kevin Ullyett /  Hszie Su-vej (negyeddöntő)
  Daniel Nestor /  Jelena Vesznyina (harmadik kör)
  Mike Bryan /  Bethanie Mattek-Sands (harmadik kör)
  Robert Lindstedt /  Rennae Stubbs (harmadik kör)
  Makszim Mirni /  Nagyja Petrova (harmadik kör)

 '''Mark Knowles /  Anna-Lena Grönefeld (győztesek)
 Nenad Zimonjić /  Jen Ce ''(második kör)
 André Sá  /  Szugijama Ai ''(negyeddöntő)
 Stephen Huss /  Virginia Ruano Pascual ''(elődöntő)
 Mahes Bhúpati /  Szánija Mirza ''(harmadik kör)
 Marcelo Melo /  Peng Suaj ''(második kör)
 Lukáš Dlouhý /  Iveta Benešová ''(negyeddöntő)
 Christopher Kas /  Csuang Csia-zsung (harmadik kör)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett
 ALT = helyettes

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Források 
 Eredmények

V